Robert Kraus kan syfta på bland andra:

* Robert Kraus (1815–1866), österrikisk operasångare
  (1925–2001), amerikansk barnboksförfattare

Se även 

 Robert Krause